een rivier in Frankrijk: Canal d’Ille-et-Rance
een Frans departement: Ille-et-Vilaine
een Franse gemeente:  Ille-sur-Têt 
ook:
gemeenten met de naam 
gemeenten met de naam 
gemeenten met de naam 
gemeenten met de naam 
gemeenten met de naam 
gemeenten met de naam